Személynevek
Tétény, magyar férfikeresztnév
Tétény, a honfoglaló hét vezér egyike (Töhötöm, Tuhutum)

Helynevek
Nagytétény, Budapest városrésze a XXII. kerületben
Budatétény, Budapest városrésze a XXII. kerületben